Ali e radici (), известный также под испанским названием «Alas y Raices» — студийный альбом итальянского певца и композитора Эроса Рамаццотти, выпущен 26 мая 2009 года.

Об альбоме 
Спустя четыре года после выхода студийного альбома «Calma apparente» и два года после выхода сборника «e²», Эрос выпустил свой новый студийный альбом под названием «Ali e radici», который состоял из одиннадцати песен. Его новый альбом доступен как в стандартной версии, так и в Deluxe Edition (последний включает в себя 64-страничный буклет фотографий).

Эрос является соавтором альбома вместе с Клаудио Гвидетти (). Микеле Канова () является сопродюсером шести песен из этого альбома. Кроме того, Микеле Канова написал музыку с Эросом и Клаудио Гвидетти.

Первый сингл с альбома — «Parla con me», был выпущен 24 апреля 2009 года.

Список композиций

Ali E Radici 
 «Appunti e note» — 3:54;
 «Il Cammino» — 3:46;
 «Parla con me» — 3:58;
 «L' Orizzonte» — 3:46;
 «Affetti Personali» — 3:30;
 «Controvento» — 3:45;
 «Ali E Radici» — 4:17;
 «Bucaneve» — 4:10;
 «Nessuno Escluso» — 3:45;
 «Non Possiamo Chiudere Gli Occhi» — 3:49;
 «Come Gioielli» — 3:54.

Alas Y Raíces (испанская версия) 
 Apuntes Y Notas (Appunti E Note) — 3:54;
 El Camino (Il Cammino) — 3:46;
 Dímelo A Mí (Parla Con Me) — 3:58;
 El Horizonte (L’Orizzonte) — 3:46;
 Afectos Personales (Affetti Personali) — 3:30;
 Contra El Viento (Controvento) — 3:45;
 Alas Y Raíces (Ali E Radici) — 4:17;
 Flor Inesperada (Bucaneve) — 4:10;
 Nosotros Incluidos (Nessuno Escluso) — 3:45;
 No Podemos Cerrar Los Ojos (Non Possiamo Chiudere Gli Occhi) — 3:49;
 Como Un Tesoro (Come Gioielli) — 3:54.

Синглы 
 Parla con me (24 апреля 2009 года);
 Controvento (3 сентября 2009 года);
 Il cammino (4 декабря 2009 года);
 Bucaneve (12 марта 2010 года);
 Appunti e note (19 ноября 2010 года).

Хит-парады

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эроса Рамаццотти  
 Ali e radici.com

Альбомы 2009 года
Поп-альбомы
Альбомы Италии
Альбомы Эроса Рамазотти